Dawid Janczyk (pronúncia polaca: jantʂɨk david; Nowy Sącz, 23 de setembro de 1987) é um futebolista polaco que joga como centro-avante atualmente no Piast Gliwice.

Ligações externas 

  Dawid Janczyk (90minut.pl)

Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Legia Warszawa
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do KSC Lokeren
Futebolistas do Koninklijke Football Club Germinal Beerschot
Futebolistas do Korona Spółka Akcyjna
Futebolistas do Piast Gliwice